Der Eishockey-Europapokal in der Saison 1996 war die 32. und letzte Austragung des gleichnamigen Wettbewerbs durch die Internationale Eishockey-Föderation IIHF. Der Wettbewerb begann im Oktober 1996; das Finale wurde im Dezember 1996 ausgespielt. Insgesamt nahmen 29 Mannschaften teil. HK Lada Toljatti konnte den Titel zum ersten Male erringen.

Parallel zum Europapokal der Landesmeister fand in der Saison 1996/97 erstmals die European Hockey League (EHL) statt. Einige Landesmeister nahmen nicht am Europapokal, sondern an der EHL teil.

Modus und Teilnehmer 
Die Landesmeister des Spieljahres 1995/96 der europäischen Mitglieder der IIHF waren für den Pokal qualifiziert. Der Wettbewerb wurde mit einer Vorrunde in fünf Gruppen mit drei oder vier Mannschaften im einfachen Modus ausgespielt. Anschließend spielten die jeweiligen Gruppensieger mit weiteren Qualifizierten in wieder vier Gruppen die Finalrundenplätze aus.

Bereits für das Halbfinale qualifiziert waren:

Bereits für das Finale qualifiziert war:

Vorrunde 
Die Vorrunde des Europapokals wurde vom 11. bis 13. Oktober 1996 in vier Gruppen ausgespielt. Die Gruppenersten qualifizierten sich für das Halbfinale.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden in Belgrad in Jugoslawien statt.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B fanden in Ljubljana in Slowenien statt.

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C fanden in Sheffield in Großbritannien statt.

Gruppe D 
Die Spiele der Gruppe D fanden in Nawapolazk in Belarus statt.

Gruppe E 
Die Spiele der Gruppe E fanden in Nowy Targ in Polen statt.

Halbfinale 
Das Halbfinale wurde vom 15. bis 17. November 1996 ausgetragen.

Gruppe F 
Die Spiele der Gruppe F fanden in Toljatti in Russland statt.

Gruppe G 
Die Spiele der Gruppe G fanden in Bozen in Italien statt.

Gruppe H 
Die Spiele der Gruppe H fanden in Hämeenlinna in Finnland statt.

Gruppe J 
Die Spiele der Gruppe J fanden in Feldkirch in Österreich statt.

Gruppe K 
Die Spiele der Gruppe K fanden in Bordeaux in Frankreich statt.

Finalturnier 
Das Finalturnier fand vom 26. bis 30. Dezember 1996 in der (König-Pilsener-Arena) in Oberhausen statt. Es wurde ausgerichtet durch die Düsseldorfer EG.

Gruppe L

Gruppe M

Spiel um Platz 3

Finale

Beste Scorer

All-Star-Team

Siegermannschaft

Literatur

Weblinks 
 Saison 1996 des Europapokals bei passionhockey.com
 Saison 1996 des Europapokals bei allhockey.pp.ua

96
Eishockeyveranstaltung 1996